Андреася́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Андреасян, Андраник Сергеевич (род. 1961) — армянский политический и государственный деятель.
 Андреасян, Аркадий Григорьевич (род. 1947) — советский футболист, тренер. См. также Андреасян, Аркадий Георгиевич.
 Андреасян, Сарик Гарникович (род. 1984) — армянский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

См. также